Russkij mir
 Fundacja Russkij mir